Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w rozgrywkach Ligi Europejskiej 2011.

 Legenda: Nr - numer zawodniczki A - atakująca  L - libero  P - przyjmująca  R - rozgrywająca  Ś - środkowa

Bułgaria 
Skład:
Trener:  Dragutin Baltić

Czechy 
Skład:
Trener:  Jiří Šiller

Chorwacja 
Skład:
Trener:  Irina Kiriłłowa

Francja 
Skład:
Trener:  Fabrice Vial

Serbia 
Skład:
Trener:  Zoran Terzić

Turcja 
Skład:
Trener:  Marco Aurélio Motta

Liga Europejska w piłce siatkowej